Assedio di Takatenjin – avvenuto nel 1574
Assedio di Takatenjin – avvenuto nel 1581